Tipsport Arena (Liberec), ijshockeystadion in de Tsjechische stad Liberec.
 Tipsport Arena (Praag), ijshockeystadion in de Tsjechische stad Praag.